Миколь Ассаэль (, род. , , Италия) — современная итальянская художница, работающая в жанре инсталляция.

Биография и творчество 
Миколь Ассаэль родилась в  году в Риме. Художница получила образование на философском факультете Римского университета Ла Сапиенца. На протяжении долгого времени Миколь так же активно работала и за пределами Рима: в Греции, Исландии и Москве. Основным лейтмотивом творчества Миколь можно назвать взаимодействие природных и техногенных явлений. В её работах причудливо переплетаются явления физического мира и электротехника, музыка, магнетизм, запахи, ветер или само электричество.

Наиболее значимые работы и выставки 
Персональные выставки работ Ассаэль были организованы в Кунстхалле Базеля (2007), в  в Париже (2009), в Доме сецессиона в Вена (2009), в Музее Фридерицианум в Касселе (2009) и в Музее современного искусства в Больцано (2010).

Миколь также принимала участие во многих групповых выставках на Венецианской биеннале в 2003 и 2005 годах, на Манифесте в 2004, на Московской биеннале современного искусства 2005 года, на  в 2006 году, на  в 2008 году и другие.

Наиболее известной и воспроизводимой персональной выставкой Миколь является ILIOKATAKINIOMUMASTILOPSARODIMAKOPIOTITA (куратор Андреа Лиссони). Название проекта состоит из греческих корней, образующих бессмысленный лексический конструкт, фонетически больше напоминающий музыкальную скороговорку, заранее пресекающую какие-либо интерпретации. Тем самым звук вновь становится объединяющим творчеством художницы мотивом. Выставка состоит из пяти работ, выполненных в разное время, каждую из которых можно рассматривать как концептуализацию микросреды, в которой может обитать человек: 432 Hz, Mindfall, Vorkuta, Untitled и Sub.

Литература 
 Micol Assaël 2010, Verlag der Buchhandlung Walther König Micol Assael: Fomuska von Rein Wolfs, Olesya Turkina, Massimiliano Gioni, german/italian/english
 Micol Assaël 2007, Electa Micol Assael von Ester Coen, Adam Szymczyk, Michael Michailovich Pashin, Micol Assael, german/italian/english

Ссылки 
 Micol Assaël фомушка
 Micol Assaël. Solo Exhibition at HangarBicocca, Milan
 ILIOKATAKINIOMUMASTILOPSARODIMAKOPIOTITA
 Micol Assaël at Johann König
 Micol Assaël at PinchukArtCentre